Filmes

The Flight of the Phoenix, com James Stewart e Peter Finch, exibido no Brasil como O Voo da Fênix, e em Portugal como O Voo da Fénix

Flight of the Phoenix, com Dennis Quaid e Miranda Otto, exibido no Brasil como O Voo da Fênix

Desambiguações de cinema